Thielke ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Thielke (* 1936), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Helmut Thielke (1927–2006), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Thilo Thielke (1968–2020), deutscher Journalist und Buchautor

Fiktive Person:
 Hans-Hermann Thielke, Rollenfigur des Komikers und Kabarettisten Helmut Hoffmann

Siehe auch:
 Thielcke
 Tielcke
 Tielke